John Anderson désigne les personnes suivantes :
  (1726-1796), inventeur britannique ;
  (1831-1862), esclave fugitif américain ;
 John Fromen Anderson (1832-1902), brigadier général de l'Union pendant la Guerre de Sécession ;
 John Anderson (1833-1900), naturaliste britannique ;
 John Anderson (1850-1934), joueur de rugby à XV international écossais ;
  (1855-1930), homme politique de Terre-Neuve-et-Labrador ;
 John Anderson (1858-1918), administrateur colonial écossais ;
  (1873-1958), médecin américain ;
 John Anderson (1882-1958),  Waverley, homme politique britannique ;
 John Anderson (1893-1962), philosophe britannique ;
 John Franklin Anderson (1907-1948), athlète américain champion olympique ;
 John Anderson (1908-1988), militaire britannique ;
 John Anderson (1921-1974), musicien américain ;
 John Anderson (1922-1992), acteur américain ;
 John Anderson (1922-2017), homme politique américain ;
 John Anderson (1929-2001), footballeur écossais ;
 John Anderson (1949--, homme politique britannique ;
  (né en 1954), musicien américain de country ;
 John Anderson (né en 1959), footballeur irlandais ;
 John Anderson (né en 1956), homme politique australien ;
 John Anderson (né en 1957), hockeyeur et entraîneur canadiens ;
 John D. Anderson, professeur et ingénieur en aéronautique.

Voir aussi